House – gatunek elektronicznej muzyki tanecznej
 House – wieś w USA w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Quay
 House – polska marka odzieżowa
 Gregory House – główna postać w serialu Dr House

 Zobacz też
 The House